Weberhaus steht für:

 Weberhaus (Unternehmen), deutscher Haushersteller

ist die Bezeichnung für ein Gebäude:

 Weberhaus (Augsburg), ehemaliges Zunfthaus der Weber in Augsburg
 Weberhaus (Kleinschwarzenbach, Zum Weberhaus 10), Baudenkmal in Helmbrechts
 Weberhaus (Krimmitzschen), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Krimmitzschen
 Weberhaus (Merkendorf), denkmalgeschütztes Ausstellungsgebäude in Merkendorf
 Weberhaus (Stadthaus), Haustypus des 17. Jahrhunderts
 Weberhaus Weiz, ein städtisches Kulturzentrum

Siehe auch:
 Weberhäusl
 Haus Weber
 Weber’sches Haus
 Weberzunfthaus